Alfabetiska listor
 
Listor med anknytning till Tyskland
Niedersachsens köpingar